Les Apatosaurinae (apatosaurinés en français) forment une sous-famille éteinte de grands sauropodes de la famille des diplodocidés qui vécurent en Amérique du Nord au Jurassique supérieur (Kimméridgien et Tithonien), soit il y a environ entre  (millions d'années). Leurs restes fossiles ont été découverts dans les états de l'ouest et du centre des États-Unis.

Ce taxon contient avec certitude les genres Apatosaurus et Brontosaurus avec au moins 5 espèces. Les genres Atlantosaurus et Amphicoelias pourraient aussi en faire partie.

Cladogramme selon Tschopp , 2015 :

Voir aussi

Référence taxinomique

Annexes

Articles connexes 
 Diplodocidae
 Liste des dinosaures

Notes et références

Références 

Diplodocidae
Dinosaure d'Amérique du Nord
Dinosaure du Jurassique supérieur
Taxon fossile décrit en 1929